Волчково — название населённых пунктов:

Польша 
 Волчково — село в Полицком повяте Западно-Поморского воеводства.

Россия 
 Волчково — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Волчково — село в Белинском районе Пензенской области.
 Волчково — деревня в Клепиковском районе Рязанской области.
 Волчково — деревня в Гаврилов-Ямском районе Ярославской области.